Schwarze Schar bezeichnet:

 Schwarze Schar, ein Freikorps zur Zeit der Napoleonischen Kriege
 Schwarze Scharen, antifaschistisch-anarchistische Widerstandsgruppen in den letzten Jahren der Weimarer Republik
 Schwarze Schar MC, ein deutscher Outlaw-Motorcycle Club
 Schwarze Schar, ein Fastnachtsbrauch der Stadt Ellwangen

Siehe auch:
 Schwarze Legion
 Schwarze Brigaden